

Patronyme 
 Éliane Assassi (née en 1958), femme politique française.

Prénom 
 Assassi Fellahi (1926-1995), footballeur franco-algérien.